Средства массовой информации Королевства Бутан одни из самых молодых на планете. До конца XX века подданные Королевства обходились не только без радио и телевидения, но и без газет.

Радио 

Первую радиотрансляцию в Бутане организовали в 1973 году добровольцы из Национальной Молодёжной Ассоциации Бутана. Они использовали 400-ваттный коротковолновый передатчик и выходили в эфир с часовой программой раз в неделю по воскресеньям. В 1979 году добровольная радиовещательная служба была официально взята под контроль государственным департаментом информации и вещания с целью создания на её основе профессиональной вещательной службы.

Только в 1986 году начала ежедневное вещание Бутанская Вещательная Служба (). В тот же год старый 400-ваттный передатчик заменили более мощным коротковолновым передатчиком (5 кВт). Вещание велось на четырех языках: дзонг-кэ, английском, непали и шарчоп.

В 1991 году при финансовой поддержке правительства Индии была построена профессиональная вещательная студия (появился передатчик мощностью 50 кВт). В 1992 году специальным королевским указом радио и газете Kuensel гарантирован автономный статус. Впрочем, несмотря на это, государство продолжило субсидировать оба СМИ.

В 1997 году при финансовой поддержке DANIDA BBS начала вещание в FM, которое до недавнего времени было ограничено лишь территорией столицы Тхимпху.

Сейчас BBS вещает ежедневно по 16 часов (109 часов в неделю) на коротких волнах и в FM-диапазоне. Трансляция на коротких волнах охватывает всю страну. А вещание в FM-диапазоне лишь планируется расширить на всю территорию Бутана (сейчас радио в FM-диапазоне можно слушать только в западных и некоторых центральных районах страны).

Бутанское радио на коротких волнах также можно слушать в некоторых городах Индии.

Программы бутанского радио, в основном, нацелены на сельское население страны. Главным образом, это информационно-образовательные программы. Развлекательная часть вещания заполняется, в основном, бутанскими песнями.

На сегодняшний день, радио — самое доступное и популярное средство массовой информации в Бутане.

Формально BBS — автономная общественная вещательная корпорация. Тем не менее, служба полностью зависит от государственных субсидий. Несколько международных организаций-доноров также оказывали поддержку в техническом оснащении службы и подготовке корреспондентов. Совет директоров службы формируется из госслужащих.

В городе Бумтанг в центральном Бутане была попытка организовать при поддержке ЮНЕСКО местное общественное радио, однако проект по неназванным причинам был закрыт.

Пресса 

Популярные газеты Бутана Kuensel, Bhutan Times, Bhutan Observer, Bhutan Today, Business Bhutan. Газеты выходят на дзонг-кэ, английском, непальском языках.

Телевидение 
Телевизионное вещание в Бутане началось в 1999 году. Бутан стал последней страной в мире, в которой появилось телевидение. Через некоторое время в стране ввели кабельное телевидение. К 2002 году, однако, значительно вырос уровень преступности, и, как предполагают, причиной этого является появление кабельного телевидения.

Электронные СМИ и интернет 
 https://web.archive.org/web/20170704021504/http://www.druknet.bt/ «Bhutan Telecom»
В Бутане насчитывается около 15 000 пользователей интернета.

См. также 
 Бутанская служба новостей

Ссылки 
 Bhutan Broadcasting Service (2004), BBS Concept Paper. Thimphu: Bhutan.
 Pek, Sok Sian, (2003), Media Impact Study 2003. MediaCom: Bhutan.

 

Средства массовой информации Бутана